Гвозды  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гвозды — деревня, Борковичский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область.
 Гвозды — деревня, Волколатский сельсовет, Докшицкий район, Витебская область.
 Гвозды — деревня, Сорочинский сельсовет, Ушачский район, Витебская область.

Россия 
 Гвозды — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Гвозды — деревня в Себежском районе Псковской области.

См. также 
 Большие Гвозды — деревня в Себежском районе Псковской области России.
 Малые Гвозды — деревня в Себежском районе Псковской области России.